Уссо́н-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 337 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 760,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Уссон-сюр-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Уссон-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре